Gilles De Wilde (wielrenner), een Belgisch wielrenner
Gilles De Wilde (zwemmer), een Belgisch zwemmer